Первая лига 1981/1982 годов () — 42-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1981/1982
Албания
Албания
1981 год в Албании
1982 год в Албании